Tikamgarh (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Tikamgarh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Tikamgarh